MKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Molokai, Ho'olehua, isola di Molokai, Hawaii, Stati Uniti d'America